Муравйова — жіноча форма російського прізвища .

 Відомі носії 
  Муравйова Анастасія Валеріївна — старший сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 
 
 Муравйова Марфа Миколаївна (1838—1879) — російська балерина.
 Муравйова Надія Володимирівна (нар. 1970) — письменник, поет, журналіст, перекладач з іспанської та англійської мов.
 Муравйова Надія Костянтинівна (нар. 1980) — російська гандболістка, чемпіонка світу.
 Муравйова Нонна Олександрівна (1906—1986) — радянський державний, партійний і громадський діяч.
 Муравйова Олександра Григорівна (1804—1832) — сестра декабриста З. Г. Чернишова, дружина декабриста Н. М. Муравйова.
 Муравйова Олена Олександрівна (у дівоцтві Апостол-Кегич; 1867—1939) — російська та радянська артистка опери, педагог з вокалу.
 Муравйова Парасковія Михайлівна (уроджена княжна Шахівська; 1788—1835) — дружина декабриста О. М. Муравйова. Муравйова Софія Андріївна (нар. 2006) — російська фігуристка

 Подвійні прізвища 
 Муравйова-Апостол Ганна Семенівна (ур. Чорноєвич; 1770—1810) — дружина письменника І. М. Муравйова.